Церковь Святой Богородицы, Церковь Святой Богоматери — название христианских храмов, освящённых в честь Богородицы.

Церковь Святой Богородицы 
 Церковь Святой Богородицы (Арени) — церковь в селе Арени Вайоцдзорского марза Армении.
 Церковь Святой Богородицы (Воскепар) — армянская церковь в селе Воскепар Тавушского района Армении.
 Церковь Святой Богородицы (Гюмри) — церковь в городе Гюмри.
 Церковь Святой Богородицы (Дарашамб) — армянская церковь в долине реки Аракс, вблизи города Дарашамб в Иране.
 Церковь Святой Богородицы (Каменец-Подольский) — армянский кафедральный собор, существовавший в Каменец-Подольском в период с 1522 по 1672 год.
 Церковь Святой Богородицы (Кишинёв) — армянская церковь в городе Кишинёв, Молдавия.
 Церковь Святой Богородицы (Никосия) — храм Армянской Апостольской церкви в Никосии, Кипр.
 Церковь Святой Богородицы (Самарканд) — армянская церковь в городе Самарканд Узбекистан.
 Церковь Святой Богородицы (Саратов) — армянский храмовый комплекс в городе Саратов, Россия.
 Церковь Святой Богородицы (Цхинвал) — армянская церковь в Цхинвале.
 Церковь Святой Богородицы (Шаумян) — церковь в селе Шаумян Армавирского марза, Армения.
 Церковь Святой Богородицы — одно из на званий церкви в селе Киш, Азербайджан.
 Церковь Святой Богородицы — одно из на званий церкви Агулецоц в городе Шуша, Азербайджан

Церковь Святой Богоматери 
 Церковь Святой Богоматери (Баку) — армянская апостольская церковь в Баку, Азербайджан.
 Церковь Святой Богоматери (Норатус) — армянская апостольская церковь в селе Норатус, Армения.

См. также 
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы